Cherington kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Cherington, Gloucestershire, ort i England, 
 Cherington, Warwickshire, ort i England,